Зви́рбулис (от  — воробей) — латышская фамилия. Известные носители:

 Звирбулис, Армандс (род. 1987) — латвийский борец вольного стиля.
 Звирбулис, Валдис Андреевич — советский латвийский шашист.
 Звирбулис, Ивар (род. 1967) — советский и латвийский футболист.
 Звирбулис, Микс Эгонович — советский и латвийский кинооператор.

Примечания